Медісон Кіз була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Белінда Бенчич.

Бенчич зрештою виграла свій перший титул WTA, у фіналі перемігши Агнешку Радванську з рахунком 6–4, 4–6, 6–0.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4 3
|RD1=Чвертьфінал
|RD2=Півфінали
|RD3=Фінал

|team-width=175

|RD1-seed1=LL
|RD1-team1= Дарія Гаврилова 
|RD1-score1-1=
|RD1-score1-2=
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=
|RD1-team2= Слоун Стівенс
|RD1-score2-1=<small>w/o
|RD1-score2-2=
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=
|RD1-team3= Цветана Піронкова 
|RD1-score3-1=2
|RD1-score3-2=2
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=9
|RD1-team4=
|RD1-score4-1=6
|RD1-score4-2=6
|RD1-score4-3=

|RD1-seed5=
|RD1-team5= Белінда Бенчич 
|RD1-score5-1=2
|RD1-score5-2=6
|RD1-score5-3=6
|RD1-seed6=WC
|RD1-team6= Джоанна Конта
|RD1-score6-1=6|RD1-score6-2=0
|RD1-score6-3=3

|RD1-seed7=10
|RD1-team7= Андреа Петкович
|RD1-score7-1=5
|RD1-score7-2=1
|RD1-score7-3=
|RD1-seed8=2
|RD1-team8= Каролін Возняцкі
|RD1-score8-1=7
|RD1-score8-2=6
|RD1-score8-3=

|RD2-seed1=
|RD2-team1= Слоун Стівенс
|RD2-score1-1=1
|RD2-score1-2='''77
|RD2-score1-3=2
|RD2-seed2=9
|RD2-team2=

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw
 Qualifying Draw

Aegon International
2015